

Янкув-Третій — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Янкув-Третій — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства